Nepomuk může být:

 1. Nepomuk – město v okrese Plzeň-jih
 Nepomuk (nádraží) – železniční nádraží v okrese Plzeň-jih
 Klášter Nepomuk – zaniklé cisterciácké opatství v okrese Plzeň-jih
 2. Nepomuk (okres Příbram) – obec v okrese Příbram
 3. Nepomuk (Jílovice) – část obce Jílovice v okrese České Budějovice
 4. Karlov-Nepomuk – část obce Dražíč v okrese České Budějovice, dříve v okrese Písek
 Jan Nepomucký
 Jan Nepomuk – více různých osob s tímto křestním jménem
 Nepomuk (loď) – salonní loď společnosti Pražské Benátky
 NEPOMUK (technologie) – technologie sémantického vyhledávání v grafickém prostředí KDE
 Nepomuk (jméno) - mužské křestní jméno

Související články 
 Nepomuky – více obcí
 Nepomucena – ženská forma mužského křestního jména